Иловайская — фамилия и топоним:

Топоним 
 Иловайская — бывшее название хутора Иловайский в Ростовской области.

Фамилия 
 Иловайская, Варвара Дмитриевна (1858—1890) — русская оперная певица, жена Ивана Цветаева.
 Иловайская-Альберти, Ирина Алексеевна (1924—2000) — журналистка и общественная деятельница.

См. также 
 Иловайская улица
 Иловайский
 Иловайск
 Иловай